Adolf Huschke – ciclista su strada e pistard tedesco
 Immanuel Gottlieb Huschke – filologo classico tedesco
 Richard Huschke – ciclista su strada e pistard tedesco
 Thomas Huschke – ex pistard tedesco